Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1998 war das 22. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 17. bis zum 19. April 1998 in Brünn statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1997/98.

Geschichte 
Bei seiner ersten Teilnahme im Cadre 47/2 bei den Junioren gewann der Niederländer Dave Christiani hochverdient den Titel. Zweiter wurde der Spanier Esteve Mata vor dem Franzosen  Fabien Canonne.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde im Round Robin-Modus, danach eine Knock-out-Runde  bis 200 Punkte oder 20 Aufnahmen.

Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Finalrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

1998
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Brünn